Haverstraw ist der Name zweier Orte im Bundesstaat New York

 Haverstraw (Village, New York)
 Haverstraw (Town, New York)